Ieia () és un riu de Rússia
 Ieia (Krilóvskaia) és un khútor del Territori de Krasnodar a Rússia
 Ieia (Novopokróvskaia) és un khútor del Territori de Krasnodar a Rússia